À l'épreuve des balles peut désigner :
 À l'épreuve des balles (Bulletproof), un film de Steve Carver sorti en 1988 ;
 À l'épreuve des balles (Bulletproof), un film de Ernest R. Dickerson sorti en 1996.

Voir aussi